PAFA steht für: 

 Flughafen Fairbanks in den Vereinigten Staaten nach dem ICAO-Code
 Pennsylvania Academy of the Fine Arts, Kunstmuseum und Kunstschule in den Vereinigten Staaten
 Pan American Fistball Association, amerikanischer Faustball-Kontinentalverband

PAFA